Farkas Ottó (1930–) kohómérnök, miskolci egyetemi tanár
 Farkas Ottó (1951–)  felvidéki író, újságíró